Anders Petersen (1876–1968) olimpiai bajnok dán sportlövő
 Anders Petersen (1899–1966) olimpiai ezüstérmes dán ökölvívó